Tejima ist der Familienname folgender Personen:

 Keizaburō Tejima (* 1935), japanischer Illustrator und Bilderbuchautor
 Tejima Seiichi (1849–1918), japanischer Pädagoge
 Yūkei Tejima (1901–1987), japanischer Maler und Kalligraf